Бре́мер ( — бременский) — фамилия немецкого происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Бремер, Арвид Оттонович (1871—1941) — депутат Государственной думы I созыва от Лифляндской губернии.
 Бремер, Артур (1858—1923) — немецкий писатель.
 Бремер, Биргитта (род. 1950) — шведский ботаник, директор Бергианского ботанического сада.
 Бремер, Генрих-Фридрих (1815—1889) — немецкий медальер.
 Бремер, Герман (1826—1889) — немецкий врач, доктор медицины, основатель первого туберкулёзного санатория.
 Бремер, Герхард (1917—1989) — штурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.
Бремер, Дагмар (род. 1963) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Бремер, Евгения Адольфовна (1904/1905—1942) — советская подпольщица, член группы И. Д. Кудри.
 Бремер, Коре (род. 1948) — шведский ботаник, ректор Стокгольмского университета.
 Бремер, Люсиль (1917—1996) — американская актриса кино.
 Бремер, Оттон Васильевич (1812—1873) — русский натуралист и энтомолог, академик архитектуры.
 Бремер, Пол (род. 1941) — глава американской оккупационной администрации в Ираке в 2003—2004 гг.
 Бремер, Фредерик Гастон Николас (1892—1982) — бельгийский нейрофизиолог и врач.
 Бремер, Фредрика (1801—1865) — шведская писательница, путешественница, феминистка и педагог-просветитель.
 Бремер, Юрген (род. 1978) — немецкий боксёр, чемпион мира ВБО.
 Бремер, Эмми (более известна как Эмми фон Винтерфельд-Варнов; 1861—1937) — немецкая писательница.
 Бремер, Энни (1868—1923) — американская художница.
 Бремер, Эрнест (род. 1980) — американский баскетболист.

Топоним 
 Бремер — округ в штате Айова, США.
 Бремер — река в Южной Австралии.

Другое 
 «Бремер» — немецкий футбольный клуб из города Бремен.

См. также 
 Бремертон